Dance of Death World Tour é uma turnê musical da banda britânica Iron Maiden para promover o álbum Dance of Death.

Datas 

Referência

Setlist

"Declamation" serviu de introdução para a turnê

 "Wildest Dreams" (do álbum Dance of Death, 2003)
 "Wrathchild" (do álbum Killers, 1981)
 "Can I Play with Madness" (do álbum Seventh Son of a Seventh Son, 1988)
 "The Trooper" (do álbum Piece of Mind, 1983)
 "Dance of Death" (do álbum Dance of Death, 2003)
 "Rainmaker" (do álbum Dance of Death, 2003)
 "Brave New World" (do álbum Brave New World, 2000)
 "Paschendale" (do álbum Dance of Death, 2003)
 "Lord of the Flies" (do álbum The X Factor, 1995)
 "No More Lies" (do álbum Dance of Death, 2003)
 "Hallowed Be Thy Name" (do álbum The Number of the Beast, 1982)
 "Fear of the Dark" (do álbum Fear of the Dark, 1992)
 "Iron Maiden" (do álbum Iron Maiden, 1980)

Encore

 "Journeyman" (do álbum Dance of Death, 2003)
 "The Number of the Beast" (do álbum The Number of the Beast, 1982)
 "Run to the Hills" (do álbum The Number of the Beast, 1982)

Notas

 A turnê de Dance of Death foi a última turnê antes da Legacy of The Beast Tour (2017-2020) em que material da era Blaze Bayley estava presente no setlist da banda, com a canção Lord of the Flies presente no setlist da turnê.
 "Wrathchild" (do álbum Killers (álbum de Iron Maiden), 1981) não foi tocada nos dois primeiros shows.

Banda 
 Bruce Dickinson – vocal
 Dave Murray – guitarra
 Adrian Smith – guitarra, vocal de apoio
 Janick Gers – guitarra
 Steve Harris – baixo, vocal de apoio
 Nicko McBrain – bateria, percussão
com
 Michael Kenney – teclado

Ligações externas 
Site oficial do Iron Maiden
Datas da Dance of Death World Tour

Turnês de Iron Maiden
Turnês musicais de 2003
Turnês musicais de 2004